

Filmografia

Filmy 

 Anything Goes – amerykański film muzyczny z 1956 roku w reżyserii Roberta Lewisa, z udziałem Binga Crosby'ego i Donalda O’Connora,
 Anything Goes – amerykański film muzyczny z 1936 roku w reżyserii Lewisa Milestone’a, w którym występują Bing Crosby, Ethel Merman, Charles Ruggles oraz Ida Lupino

Inne 

 Anything Goes. Ale Jazda! – polski program rozrywkowy emitowany na antenie TVP2 od 11 września 2020
 Anything Goes – musical autorstwa Cole Portera
 Anything Goes – program rozrywkowy i międzynarodowy format telewizyjny

Literatura 

 Anything Goes: Origins of the Cult of Scientific Irrationalism or Popper and After – książka Davida Stove'a
 Anything Goes! – komiks
 Anything Goes – autobiografia Johna Barrowmana z 2008 roku
 Anything Goes: A Biography of the Roaring Twenties – książka Lucy Moore